Allsvenskan 1956/1957 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1956/1957
Allsvenskan i handboll för herrar 1956/1957